Бозетти — фамилия:

 Бозетти, Алекси (род. 1993) — французский футболист, нападающий.
 Бозетти, Ромео (1886—1942) — французский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.